L'edizione 2009 dell'Adeccoligaen vide la vittoria finale dello Haugesund.

Classifica finale

Verdetti
 Haugesund e Hønefoss promosse nella Tippeligaen.
 Kongsvinger, Sogndal e Sarpsborg 08 qualificate per i play-off.
 HamKam, Notodden, Stavanger e Skeid retrocesse nella Fair Play Ligaen.

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2009
Campionato norvegese di calcio